

Prénom 
Alki est un prénom.

Voir aussi 
 Alkí Larnaca, un ancien club chypriote de football basé dans la ville de Larnaca
 Alkí Oróklini, un club chypriote de football fondé en 1979 et basé dans la ville d'Oróklini
 Phare d'Alki Point, un phare situé dans la baie Elliott, l'entrée sud du port de Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis